Сукупира:
 Сукупира — экзотическая порода древесины
 Сукупира (Токантинс) — муниципалитет в Бразилии
 Сукупира-ду-Риашан — муниципалитет в Бразилии
 Сукупира-ду-Норти — муниципалитет в Бразилии